Mercedes-Benz Grand Prix Limited jezdící pod jménem Mercedes-AMG Petronas Formula One Team je automobilový závodní tým Formule 1. Tým byl opětovně zformován po patnáctiletém partnerství značky Mercedes s týmem McLaren. Daimler AG (vlastník značky Mercedes-Benz) ve spolupráci s firmou Aabar Investments koupil podíl ve výši 75,1 % v týmu Brawn GP. Tento nákup podílu byl zveřejněn 16. listopadu 2009. Brawn GP vyhrál pohár konstruktérů i mistrovství světa jezdců v sezoně 2009. V roce 2012 se tým přejmenoval na Mercedes AMG Petronas. V letech 2010–2012 jezdili za tým jezdci Michael Schumacher a Nico Rosberg. V sezoně 2012 se tým umístil na 5. místě v poháru konstrukterů, přestože ze začátku sezony dokázal dokonce i vyhrát závod.

8. října 2012 tým oznámil, že pro další sezonu angažuje Lewise Hamiltona a Nica Rosberga. O dva dny později, 10. října 2012, oznámil Michael Schumacher na tiskové konferenci v sídle týmu, že po sezoně definitivně ukončuje kariéru závodního jezdce. V roce 2016 Nico Rosberg po dramatickém finále získal svůj první titul mistra světa a po týdnu ukončil svoji závodní kariéru. Pro rok 2017 zůstal jezdcem Mercedesu Lewis Hamilton a jeho novým kolegou se stal Valtteri Bottas, toto jezdecké složení platí i v sezonách 2018, 2019, 2020 a 2021. Od roku 2022 je novým kolegou Lewise Hamiltona George Russell, jakožto první jezdec z akademie Mercedesu, který závodí za hlavní tým. 

V letech  –  získal tým 8 po sobě jdoucích vítězství v Poháru konstruktéru, jde tak o nejúspěšnější tým turbo-hybridní éry Formule 1.

Přehled jezdců 

Tučně zvýrazněný pilot získal titul mistra světa.

Monoposty

Kompletní výsledky ve Formuli 1 

Poznámky
 Pohár konstruktérů se uděluje až od roku 1958.

Externí odkazy 
 
  Oficiální stránky týmu Mercedes GP
  Historie týmu Mercedes GP

Týmy Formule 1
Mercedes-Benz Group